Ashley Cole (n. 20 decembrie 1980) este un fotbalist englez care în prezent joacă pentru echipa din MLS, LA Galaxy și evoluează pe postul de fundaș. Anterior Cole a mai evoluat la echipele Chelsea, Arsenal și Crystal Palace.

Carieră 

Ashley Cole a jucat din 1999 la Arsenal FC până în 2006. Între timp, în 1999 a fost împrumutat la Crystal Palace FC. În 2006 s-a transferat la Chelsea, iar în 2009 a câștigat titlul de cel mai bun fundaș din Premier League.

Palmares 
Arsenal
Premier League (2): 2001–02, 2003–04
FA Cup (3): 2002, 2003, 2005
FA Community Shield (2): 2002, 2004

Chelsea
Premier League (1): 2009-2010
FA Cup (4): 2007, 2009, 2010, 2012
League Cup (1): 2006–07
FA Community Shield (1): 2009
UEFA Champions League (1): 2011–12
UEFA Europa League (1): 2012–13

Individual
PFA Team of the Year (4): 2002, 2004, 2005, 2011
UEFA Euro 2004 Team of the Tournament
UEFA Team of the Year (2): 2004, 2010
Chelsea Goal of the Season (1): 2009–10 vs Sunderland
Chelsea Players' Player of the Year (2): 2008–09, 2010–11
England Player of the Year (1): 2010

Statistici carieră

Club

Other includes the UEFA Cup / UEFA Europa League, UEFA Super Cup and FIFA Club World Cup.

Internațional

Referințe

Legături externe 

FA website profile

ESPN Soccernet Profile
Profil  la SoccerSurfer.com
BBC Sport profile 

Nașteri în 1980
Fotbaliști englezi
Fotbaliști internaționali englezi
Fundași
Fotbaliști ai Arsenal FC
Fotbaliști ai Chelsea FC
Fotbaliști ai lui AS Roma
FIFA Century Club
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Englezi în viață
Sportivi britanici în viață